Klaas de Boer (astronoom) (1941-2022)
 Klaas de Boer (verzetsstrijder) (1912-1945)
 Klaas de Boer (onderwijzer) (1865-1943)
 Klaas de Boer Czn. (1852-1936)
 Klaas de Boer (burgemeester, Ruinen) (1928-2017)
 Klaas de Boer (burgemeester, Hardinxveld) (1891-1980)
 Klaas de Boer (voetballer) (1942)